3. HNL – Zapad, sezona 2012./13.

Izvori 

2012-13 zapad
3-zapad